Кубок Эда Чиновета () — кубок, ежегодно вручаемый победителю плей-офф Западной хоккейной лиги. 

Изначально (с 1966 года) назывался Президентский кубок, был переименован в 2007 году в честь Эда Чиновета, бывшего президента Западной хоккейной лиги и Канадской хоккейной лиги.

Наибольшее число побед в Кубке Эда Чиновета у клубов «Камлупс Блэйзерс» (6) и «Медисин-Хат Тайгерс» (5). «Спокан Чифс» — первая команда, выигравшая переименованный кубок в сезоне 2007-08.

Действующим обладателем кубка является «Сиэтл Тандербёрдз».

Победители 
Команды, выигрывавшие в одном сезоне Президентский кубок/Кубок Эда Чиновета и Мемориальный кубок, выделены жирным шрифтом.

См. также 
 Мемориальный кубок
 Кубок Джей Росса Робертсона (OHL)
 Президентский кубок (QMJHL)

Примечания 

Награды Западной хоккейной лиги